Sillskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sillskär (vid Lökholm, Nagu), Åboland, 
 Sillskär (vid Borstö, Nagu), Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar